Ранчо лос Пинос има више значења:

 Ранчо лос Пинос (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Пинос (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику